Пётр Гебей (, ; 20.07.1864 г., Кальник, Австро-Венгрия — 26.04.1931 г., Ужгород) — епископ мукачевский с 16 июля 1924 года по 3 августа 1931 год, русинский общественный деятель, один из основателей русофильского Русского культурно-просветительного общества имени А. В. Духновича.

Биография 
Пётр Гебей родился 20 июля 1864 года в селе Кальник, Австро-Венгрия (сегодня — Закарпатская область Украины). Обучался в Ужгородской богословской семинарии и Центральной духовной семинарии в Будапеште. 13 октября 1889 года Пётр Гебей был рукоположён в священника, после чего служил префектом в Ужгородской семинарии.

После Первой мировой войны Пётр Гебей выступал за присоединение Закарпатской Украины к Чехословакии.

В 1923 году Пётр Гебей стал одним из организаторов Русского культурно-просветительного общества имени А. В. Духновича.

16 июля 1924 года Римский папа Пий XI назначил Петра Гебея епископом Мукачева вместо высланного в Венгрию епископа-венгра Антала Паппа. 3 августа 1924 года состоялось рукоположение Петра Гебея в епископа.

Пётр Гебей занимался просветительской деятельностью среди русинов. 30 апреля 1925 года он основал миссионерское товарищество святого Иосафата. Он занимался возвращением отобранных грекокатолических храмов в Мармарощине.

Пётр Гебей скончался 26 апреля 1931 года в Ужгороде.

Литература 
 В. Ф. Фенич, Гебей Петр // Енциклопедія історії України. — Т. 2. — К.: Наукова думка, 2005.

Ссылки 
 Информация 

Епископы Русинской грекокатолической церкви

Умершие в Ужгороде